Borko je lahko:

 Borko, moško osebno ime 
 Borko, priimek več znanih ljudi